Omar est un prénom.

Sens et origine du nom 
Omar est un nom de personne et un prénom arabe  qui évoque la prospérité, la longévité. Ce nom doit son succès, dans l'islam sunnite, à la personnalité de Omar ibn al-Khattâb (deuxième calife de l'islam).

Variantes 
 arabe : , transcriptions : Omar, Oumar ou `Umar.
 Afrique sub-saharienne : Oumar, Oumarou,
 berbère : Amar, Amara
 turc : Ömer
 espagnol : Omar
 français : Oumar

Popularité du nom 
Dans l'Islam sunnite, l'Amérique latine et centrale (Argentine, Mexique…), les îles Bahamas ou encore l'Afrique sub-sahharienne.

Le prénom Omar est donné aux personnes de sexe masculin, et l'on ne trouve d'ailleurs jamais de femme portant ce nom, sauf dans certains pays comme Cuba où on peut trouver le prénom féminin Omara.

Omar comme nom de personne ou prénom

Nom de personnes 
 Omar ibn al-Khattab, Abou Hafs, Umar  ou Omar  (581-644), second calife de l'Islam en 634.
 Umar ben Abd al-Aziz, Umar II ou Omar II (680-720), huitième calife omeyyade en 717 et fils de la petite fille de Omar ibn al-Khattâb.
 Umar khan des Bulgares en 766.
 Omar Ben Hafsun (vers 850-, issu d'une famille de chrétiens convertis à l'Islam), il mène une rébellion contre le pouvoir arabe en Andalousie.
 Omar Khayyam, Ghiyath ed-din Abdal-Fath Omar Ibn Ibrahim al-Khayyām Nishabouri (1048-1131), poète, mathématicien et savant persan.
 , acteur mexicain.
 Omar, gouverneur de Sfax au .
 Umar ben Ali ou Umar  (?-1250), émir rassoulide en 1229.
 Yusuf ben Umar (?-1295), émir rassoulide en 1250.
 Abu Hafs Umar ben Yahya (?-1295), émir hafside en 1284.
 Umar ben Yusuf ou Umar II (?-1296), émir rassoulide en 1295.
 Abu Hafs Umar ben Abi Bakr (?-1349), émir hafside en 1346.
 Abu Hafs Umar al-Murtada, Abû Hafs al-Murtadhâ Umar ben Abî Ibrâhîm Ishâq ben Yûsuf ben `Abd al-Mû'min (?-1266), calife almohade en 1248.
 El Hadj Oumar Tall, Umar al-Fûtî ou Omar Seydou Tall (1797-1864), fondateur de l'Empire toucouleur.
 Mollah Omar, dirigeant du régime taliban Afghan.
Fatma Omar, haltérophile égyptienne.
 Ibrahim Al-Omar (1978-2016), journaliste et cadreur syrien.
 Sara Omar, romancière kurde.
 Ebru Umar (née en 1970), journaliste néerlandaise.
 Ilhan Omar, représentante démocrate américaine.
 Khin Ohmar, militante pour les droits de l'homme birmane.
 Yahia Omar, handballeur égyptien.

Prénom 
 Omar Al Mokhtar (1862-1931), chef d'un mouvement de résistance à l'occupation italienne en Libye surnommé le Lion du désert.
 Omar Bradley (1893-1981), militaire américain.
 Omar Sharif ou Omar El-Sharif, de son vrai nom Michel Shalhoub (né en 1932), acteur et chanteur égyptien d'origine syrienne et libanaise.
 Omar Bongo Ondimba (né sous le nom d'Albert-Bernard Bongo en 1935) décédé à Barcelone en 2009, second président de la République gabonaise de 1967 à 2009.
 Mohammad Omar (né en 1959) chef des Talibans d'Afghanistan de 1996 à 2001.
 Gabriel Omar Batistuta, (né en 1969), footballeur argentin.
 Omar Lye-Fook, chanteur Soul, Funk, Acid jazz anglais né en 1969 à Londres.
 Omar Epps, (né en 1973), acteur et compositeur américain.
 Omar Rodríguez-López (né en 1975), guitariste d'origine portoricaine.
 Omar Sy (né en 1978), comique et acteur français connu pour son duo avec Fred Testot, Omar et Fred.
 Omar Bravo (né en 1980), footballeur mexicain.
 William Omar Landrón alias Don Omar (le ), chanteur né à Porto Rico.
 Omar da Fonseca est un ancien footballeur argentin né le  à Buenos Aires (Argentine).
 Omar Barghouti, chorégraphe et philosophe, est membre fondateur de la campagne palestinienne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions). Il vit et travaille à Ramallah.
 Omar Camporese, né le  à Bologne, est un ancien joueur de tennis professionnel italien.

Toponymie 
Omar (Philippines).
 Le Dôme du Rocher ou Coupole du Rocher est aussi appelé à tort Mosquée d'Omar. Il fut érigé sur ordre du calife Abd al-Malik à Jérusalem.

Autres usages du nom 
 OMAR, (Organization for Mine clearance and Afghan Rehabilitation), ONG fondée en 1990 pour le déminage en Afghanistan ;
 OMAR, (Observatoire MArin de la Réunion), site d'information sur le milieu marin de l'île de La Réunion ;
 Affaire Omar Raddad, affaire judiciaire ;
 Omar est un film palestinien de Hany Abu-Assad, sorti en 2013 ;
 Omar, une série télévisée historico-dramatique qui a été produite et diffusée par MBC1 et réalisée par Hatem Ali ;
 .

Homonymie de prénom